Plusieurs personnes portent le patronyme Jeunehomme :

 Jean-Baptiste Jeunehomme (1737-1806), imprimeur rémois.
 Milou Jeunehomme (1924-2001), homme politique belge
  Victoire Jenamy (1749-1812), pianiste française dont le patronyme a été déformé en Jeunehomme

Jeunehomme est le nom sous lequel est connu le Concerto pour piano n° 9 de Mozart en mi bémol majeur, K.271 dédié à la pianiste Victoire Jenamy.

Homonymie de patronyme